Chełchy (gemeente Kowale Oleckie), powiat Olecki
 Chełchy (gemeente Świętajno), powiat Olecki
 Chełchy (powiat Ełcki)